

Sigle 
 Dictionnaire de biographie française

Codici 
 dbf – codice ISO 639-3 della lingua edopi